Леванон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Леванон, Малин (род. 1977) — шведская актриса.
  (1986—1899) — израильский политик, мэр Тель-Авива.
 Леванон, Яков (Билянский; 1895—1965) — еврейский музыкант и композитор.